Ель-Месак () — руїни міста цивілізації майя в департаменті Реталулеу (Гватемала).

Історія 
Стародавня назва невідома. На цьому місці людини мешкали з близько 1600 року до н. е. Первинне поселення своїм утворенням завдячує виробництву солі, яку неподалік добували в лагунах та морської води. Разом з городищем Ла-Бланка утворив стародавнє об'єднання, яке перебувала під впливом ольмецької культури. З часом Ель-Месак знаходився у складі ольмецької федерації, зберігаючи внутрішню самостійність. Тут володарювала місцева династія. Проте політична історія правителів міста поки невідома.

Основу економіки становило сільське господарство, насамперед вирощування маїсу. Знайдені також рештки ссавців, черепах, кайманів, риб, рептилій, молюсків. У середині докласичного періоду перетворилася на торговельний центр на шляхах до Тихого океану, з гір і долини Мотагуа потрапляли сюди обсидіан та нефрит.

Занепад відбувся невдовзі після занепаду цивілізації ольмеків.

Опис 
Розташовано на схід від міста Чамперіко, на відстані 1 км від Тихого океану, в мангрової, заболоченій місцині. Зведено навколо природної лагуни. Виявлено 50 курганів середньою висотою 7 м.

Церемоніальний центр відносять до 1200 року до н. е. Знайдена тут кераміка відповідала «стилю ольмеків». Те ж саме стосується монументальної скульптури.

Історія досліджень 
У 1987—1988 роках значні розкопки проводили фахівці з Інституту археології та історії Гватемали й університету Вандербільта (США). Археологічні дослідження все ще тривають.

Джерела 
 El Mesak

Міста мая
Реталулеу (департамент)